Никола́й Никола́евич Петро́в:
 Петров, Николай Николаевич — советский авиастроитель, лауреат Сталинской премии.
 Петров, Николай Николаевич (1876—1964) — российский хирург, основоположник отечественной онкологии.
 Петров, Николай Николаевич (1931—1998) — российский физик, заведующий кафедрой физической электроники Санкт-Петербургского государственного технического университета.
 Петров, Николай Николаевич (1939—2012) — российский математик, заведующий кафедрой исследований операций Санкт-Петербургского государственного университета.
 Петров, Николай Николаевич (1947—1969) — советский пограничник; известен тем, что сделал фотокадры начала вооруженного советско-китайского конфликта в районе острова Даманский 2 марта 1969 года.